Код АТХ-M () «Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы» — раздел система буквенно-цифровых кодов Анатомо-терапевтическо-химической классификации, разработанных Всемирной организацией здравоохранения для классификации лекарств и других медицинских продуктов.

Коды для применения в ветеринарии (ATCvet коды) могут быть созданы путём добавления буквы Q в передней части человеческого Код ATC: QM.

Из-за различных национальных особенностей в классификацию АТС могут включаться дополнительные коды, которые отсутствуют в этом списке, который составлен Всемирной организацией здравоохранения.

 АТХ код M01 — Противовоспалительные и противоревматические препараты
 АТХ код M02 — Препараты для местного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы
 АТХ код M03 — Миорелаксанты
 АТХ код M04 — Противоподагрические препараты
 АТХ код M05 — Препараты для лечения заболеваний костей
 АТХ код M09 — Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы

Примечания 

Коды АТХ